Філіп Фокон — французький кінорежисер, сценарист та продюсер.

 Фокон — муніципалітет у Франції, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз.
 Віллер-Фокон — муніципалітет у Франції, регіон Пікардія, департамент Сомма.
 Фокон-де-Барселоннетт — муніципалітет у Франції, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Фокон-дю-Кер — муніципалітет у Франції, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Ону-ле-Фокон — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Орн.
 Сен-Жульєн-ле-Фокон — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.